Bermpohl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Bermpohl (Navigationslehrer) (1833–1887), deutscher Navigationslehrer
 Richard Bermpohl (1905–??), deutscher Autor 

Siehe auch:
 Adolph Bermpohl (Schiff), einen Seenotrettungskreuzer
 Adolph-Bermpohl-Orkan, eine Naturkatastrophe im Jahr 1967